

Astronomia
 2923 Schuyler – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Schuyler – centro abitato della Contea di Colfax (Nebraska
 Schuyler – centro abitato della Contea di Herkimer (New York
 Schuyler – census-designated place della Contea di Nelson (Virginia)
 Contea di Schuyler – contea dell'Illinois
 Contea di Schuyler – contea del Missouri
 Contea di Schuyler – contea del New York

Onomastica
 Schuyler – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi fittizi
 Schuyler Van Alen – personaggio della serie di romanzi Sangue blu, scritta da Melissa de la Cruz

Persone
 Philip Schuyler – militare e politico statunitense